Quézac () ist der Name zweier französischer Orte:

 Quézac (Lozère), ehemalige Gemeinde im Département de Lozère
 Quézac (Cantal), Gemeinde im Département du Cantal